Gartenrittersporn bezeichnet:

 die Pflanzenart Garten-Feldrittersporn (Consolida ajacis) mit einigen Sorten - (Gartenrittersporn)
 Hybriden in der Pflanzengattung Delphinium, als Elter ist oft der Hohe Rittersporn (Delphinium elatum) beteiligt - (Garten-Rittersporn)